Die Western & Southern Financial Group Masters 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. August 2000 in Mason (Ohio), bei Cincinnati, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Es war im Kalenderjahr das siebte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Herreneinzel war der US-Amerikaner Pete Sampras, der dieses Jahr in der dritten Runde gegen Tim Henman ausschied. Henman wiederum musste sich erst im Finale dem Schweden Thomas Enqvist geschlagen geben. Dies war Enqvists erster Titel der Saison und sein insgesamt dritter bei einem Masters-Turnier in seiner Karriere.
Im Doppel trat die topgesetzte australische Paarung Mark Woodforde und Todd Woodbridge die Nachfolge der Vorjahressieger Jonas Björkman und Byron Black an. Black trat in diesem Jahr nicht an und Björkman erreichte mit seinem diesjährigen Partner Max Mirny das Viertelfinale. Die Woodies gewannen damit ihren 67. Titel. Für Mark Woodforde war es der letzte Titelgewinn seiner Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Mason (Ohio)